

Liens externes 

L'expression « balle perdue » désigne un type de dommage collatéral, et par métonymie les victimes civiles ou alliées, ainsi que les dommages causés à leurs équipements et installations de façon accidentelle, lors d'opérations militaires en temps de guerre ou lors d'opérations de police.

Cinéma 
 Balles perdues, film français réalisé par Jean-Louis Comolli, sorti en 1983.
 Balle perdue, film libanais réalisé par Georges Hachem, sorti en 2010.
 Balle perdue, film français réalisé par Guillaume Pierret, sorti en 2020.
 Balle perdue 2, film français réalisé par Guillaume Pierret, sorti en 2022 et suite du précédent.

Télévision 
 Balle perdue (également intitulé La Balle perdue), téléfilm français réalisé par Étienne Périer, diffusé en 1994.
 Balle perdue, épisode de la série télévisée française Le G.R.E.C., diffusé en 2000.
 Balle perdue, épisode de la série télévisée française Préjudices, diffusé en 2006.

Bande dessinée 
 Balles perdues, album de bande dessinée français adapté par Matz d'un scénario original de Walter Hill et dessiné par Jef, édité en 2015.
 La Balle perdue, album de la série de bande dessinée Buddy Longway, publié en 2003.

Homonymie de titre
Euphémisme